Cornelius ou Cornélius est un nom romain.

Nom de personnes

Prénom 

Les prénoms Cornélis, Cornélius et Corneille sont souvent les mêmes. Plusieurs peintres hollandais dont le prénom est Cornelis (Cornelis Kick par exemple) ont vu leur prénom francisé en Corneille ou transformé en Cornélius.
 Cornelius Castoriadis (1922-1997), philosophe, économiste et psychanalyste français d'origine grecque
 Cornelius Jansen (1585-1638), dit Jansenius, fondateur du jansénisme.
 Cornelius Nyungura (1977-), dit Corneille, chanteur canadien et rwandais.
 Cornélius de Rome (mort en 253), pape (251-253).

Patronyme 

 Dans la Rome antique, Cornelius est le gentilice de la gens Cornelia, dont les membres les plus connus :
Aulus Cornelius Cossus,
Scipion l'Africain (Publius Cornelius Scipio Africanus)
Scipion Émilien (Publius Cornelius P.f. P.n. Scipio Æmilianus Africanus Numantinus)
Sylla (Lucius Cornelius Sulla)
Lucius Cornelius Cinna.

 Andreas Cornelius (1993), footballeur international danois.
 Carl Adolph Cornelius (1819-1903), historien et homme politique allemand.
 Cornelius (né en 1969) est un musicien japonais, auteur notamment de Fantasma (1997), Point (2001) et Sensuous (2007).
 Don Cornelius (1936-2012), animateur et producteur de télévision américain.
 Jean-Georges Cornélius (1880-1963) est un peintre français dont le fils Jean Bernard Cornélius est écrivain. L'un des fils de ce dernier, Jean Nicolas Cornélius est également peintre.
 
 Reid Cornelius (1970-), lanceur droitier ayant joué dans les Ligues majeures de baseball américain.
 Robert Cornelius (1809-1893), photographe américain.
 Sera Cornelius (1978), archère sud-africaine.

Personnages de fiction 
 Cornélius est le nom d'un personnage de scientifique dans La Planète des singes de Pierre Boulle.
 Cornélius, conseiller de Babar et le plus vieux des éléphants.
 le Docteur Cornélius est un personnage de fiction de Gustave Le Rouge dans Le Mystérieux Docteur Cornélius.
 Cornélius Fudge est le ministre de la magie dans les tomes 1 à 5 de Harry Potter de J. K. Rowling.
 Jeremiah (Jerry) Cornelius est le héros d'une tétralogie Les Aventures de Jerry Cornelius de Michael Moorcock.
 Le sergent Cornélius M. Chesterfield est l'un des deux personnages principaux de la série de bande dessinée Les Tuniques bleues.
 Cornelius est le faux nom qu'emprunte l'acteur Edward Norton dans Fight Club lors des réunions pour les personnes atteints de cancer des testicules.
 Cornelius est le prince fée dans Poucelina.

Autres 
 Cornélius est le nom d'une maison d'édition de bande dessinée français.
 Cornélius, le meunier hurlant, un film français de 2017.
 (26011) Cornelius, astéroïde.

Toponyme 

  est le nom d'une ville américaine de l'Indiana.
 Cornelius est le nom d'une ville américaine de l'Oregon.
 Cornelius est le nom d'une ville américaine de Caroline du Nord.
 Le pont Cornelius est un pont en arc sur la rivière Isar à Munich.

Variantes linguistiques 
Allemand : Cornelius, Kornelius
Anglais : Cornelius, Correl
Espagnol : Cornelio
Français : Corneille
Hongrois : Kornél
Italien : Cornelio
Néerlandais : Cornelis, Kornelis, Corneel, Korneel, Cor, Nelis, Neel
Portugais : Cornélio
Roumain : Cornel

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de prénom
Prénom latin
Prénom masculin
Patronyme anglais
Patronyme français